

Codici 
 ziz – codice ISO 639-3 della lingua zizilivaka

Mitologia 
 Ziz – uccello mitologico